Les Districts de Corée du Sud (gun) sont des subdivisions des provinces ainsi que des villes métropolitaines de Pusan, Daegu, Incheon et Ulsan, et dont la population est inférieure à 150 000 habitants. Ils sont au nombre de 82.

Liste des districts

Voir aussi

Article connexe 

 Liste de villes de Corée du Sud
 Liste des arrondissements de Corée du sud
 Provinces de Corée du Sud

Liens externes 

  City Population

Districts